Élien (en grec ancien  / , en latin ), , a donné de nombreux patronymes en Grèce et dans les familles romaines, ainsi que des prénoms en Bretagne.

Patronymes

Grèce antique 
 Élien le Tacticien, écrivain militaire du début du .
 Élien Meccius, médecin du début du .
 Élien de Syedra, général pendant le règne de Valens au .

Rome antique 
 Élien, une forme francisée du gentilice romain  dont l'usage est aujourd'hui abandonné.
 Plaute Élien, un consul du .
 Élien César, le successeur désigné d'Hadrien au .
 Élien Aristide, orateur et écrivain du .
 Élien Sextus, jurisconsulte et auteur du « droit élien » au .
 Claude Élien, historien et orateur du début du , auteur d'une Histoire variée et de La Personnalité des animaux.

Gaule 
 Pomponius Élien, rebelle gaulois du .

Catholicisme 
 Saint Élien ou Saint Élian, un ermite du  ayant vécu sur l'île d'Anglesey et où une église porte son nom à Llaneilian.

Prénom 
 Elya, femme de Scylla.

Toponyme 
 Saint Elian, un village de Cornouailles.

Références

Lien externe